Улица Металлу́ргов — улица в Восточном административном округе, проходит в районах Перово, Новогиреево и Ивановское.

Про улицу 
Улица названа в честь металлургов. Улица начинается от 1-й Владимирской улицы, а заканчивается на перекрёстке со Свободным проспектом, переходя в Напольный проезд.
На перекрёстке ул. Металлургов и 2-й Владимирской улицы расположен памятник Сталеварам (работникам металлургического комбината Серп и Молот)

История 
В составе города Перова улица в разное время называлась Пионерской, Полевой, а с 1950 года — 8-й Владимирской. После включения в черту Москвы в 1964 году получила современное название, обусловленное расположением на этой улице жилых домов металлургического завода «Серп и молот». 5 марта 1993 года в 20:00 в подъезде одного из домов был убит продюсер группы Комбинация Александр Шишинин.

По адресу улица Металлургов-5 расположен Перовский турклуб.

См. также 
 Улица Молостовых
 Шоссе Энтузиастов
 Зелёный проспект

Ссылки 
 Управа района Ивановское